Nowa Góra peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Nowa Góra est un village dans la voïvodie de Łódź ;
 Nowa Góra est un village dans la voïvodie de Mazovie ;
 Nowa Góra est un village dans la voïvodie de Petite-Pologne.